Bignone ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Bignone (1879–1953), italienischer Philologe
 Reynaldo Bignone (1928–2018), argentinischer General und Politiker

Siehe auch:
 Bignon